Catadysis är ett släkte av mossdjur. Catadysis ingår i familjen Lekythoporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Catadysis